Artiom Igoriewicz Miasnikow (, ur. 5 lutego 2004) – rosyjski skoczek narciarski pochodzący z Sachalina. Medalista mistrzostw Rosji.

W lutym 2019 wziął udział w 1. Zimowych Igrzyskach Azjatyckich Dzieci w Jużnosachalińsku, gdzie zajął jedenaste miejsce zarówno w rywalizacji indywidualnej, jak i w konkursie drużyn mieszanych. W styczniu 2021 w Zakopanem zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w ósmej dziesiątce.

Miasnikow jest medalistą mistrzostw Rosji – latem 2019 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004